Cougar – amerykański transporter klasy MRAP
 Cougar – kanadyjski bojowy wóz rozpoznawczy
 Cougar – osada w stanie Waszyngton, w Stanach Zjednoczonych
 Eurocopter AS 532 Cougar – francuski śmigłowiec wielozadaniowy
 Eurocopter EC725 Super Cougar – francuski śmigłowiec wielozadaniowy
 Grumman F-9 Cougar – samolot myśliwski
 Gulfstream American GA-7 Cougar – lekki samolot dwusilnikowy
 Mercury Cougar – samochód
 Beretta Cougar – pistolet